Э́рнст Лаа́с () (1837—1885) — немецкий философ и педагог. С 1872 года профессор в Страсбурге, представитель позитивизма, понимаемого им в смысле английского эмпиризма; свою теорию познания называет коррелативизмом: субъект и объект понятия соотносительные; возникают и существуют необходимо вместе.

Основные работы: «Кантовы „аналогии опыта“» (; 1876), «Идеализм и позитивизм» (; 1879—1884), «Изучение немецкого языка и литературы в высших учебных заведениях» (; 2-е издание 1886) и др.

Примечания

Литература 
 Философская энциклопедия : в 5 т. / глав. ред. Ф. В. Константинов. — М.: Советская энциклопедия, 1964. — Т. 3. Наука. — С.532
 
 Friedbart Holz. Laas, Ernst. Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 13, Duncker & Humblot, Berlin 1982, S. 359 f.

Философы Германии
Педагоги Германии
Философы XIX века